Грасс (, , ):

Прізвище 

 Грасс Герман Андрійович — солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Гюнтер Грасс (1927—2015) — німецький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1999 року.
 Франсуа-Жозеф-Поль де Грасс (1722—1788) — французький адмірал.
 Александр Франсуа Огюст де Грасс (1765—1845) — видатний масон, засновник і перший Великий Командор Верховної ради ДПШУ Франції, син адмірала Франсуа де Грасса.
 Філіп Грасс (1801—1876) — французька скульптор ельзасського походження.

Топоніми 

 Грасс — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи.
 Требон-сюр-ла-Грасс — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.
 Рокстерон-Грасс — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи.
 Пурнуа-ла-Грасс — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель.
 Булонь-ла-Грасс — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза.
 Шатонеф-Грасс — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи.
 Світ-Ґрасс (округ, Монтана) — округ (графство) у штаті Монтана, США.

Див. також 
 Грас (значення)

Примітки 

Французькі прізвища
Німецькі прізвища